Евгений Николаевич Цуркин (; род. 9 декабря 1990 года, Гомель, Белорусская ССР) — белорусский пловец, чемпион Европы (2014), чемпион Универсиады (2013 и 2015), призёр чемпионата мира 2016 года на короткой воде, многократный чемпион и рекордсмен Белоруссии. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Выступает в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 50 и 100 метров. Участник Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов.

Биография 
Родился 9 декабря 1990 года в Гомеле. Сперва учился в СШ №59, а затем по девятый включительно – в СШ №24, дальше – два года в училище олимпийского резерва. Закончил БГУ по специализации «Международный менеджмент». Мать, Лариса Владимировна, работает на фабрике «8 Марта», отец, Николай Николаевич, – в монтажном управлении. Старшая сестра Юлия, закончившая БелГУТ и магистратуру, трудится архитектором. Тренер — Анна Павловна Букреева.

В детстве мечтал стать футболистом, однако в восемь лет начал заниматься плаванием по настоянию матери. Первый тренер — Галина Васильевна Короткевич. 

В 2010 году отобрался в состав национальной команды Белоруссии.

Личная жизнь 
В августе 2017 года женился на белорусской пловчихе Александре Герасимене, 17 сентября 2018 года у пары родилась дочь София.

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты выступлений на сайте swimrankings.net

Пловцы Белоруссии
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года